4. armija može značiti:

 4. armija (Njemačko Carstvo)
 4. armija (Austro-Ugarska)
 4. armija (Wehrmacht)
 4. oklopna armija
 4. armija (Ujedinjeno Kraljevstvo)
 sovjetska i kasnije ruska 4. zračna armija
 4. armija (Osmansko Carstvo)
 4. armija (Bugarska)
 4. armija (Kraljevina Rumunjska)
 4. armija (Francuska)
 4. armija (Sovjetski Savez)
 4. armija (SAD)
 4. armija (Kraljevina Jugoslavija)